Рошешуар-Мортемар () — французская фамилия. Известные носители:

 Рошешуар-Мортемар, Габриель (1600—1675) — французский аристократ, первый камер-юнкер короля Людовика XIII.
 Рошешуар-Мортемар, Луи Виктор де (1636—1688) — граф, впоследствии герцог де Монтевер и герцог Вивонн.